Dienstag steht für:

 Dienstag, der zweite Wochentag des Kalenders

Dienstag ist der Familienname folgender Personen:

 Joshua Foa Dienstag (* 1965), US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Paul Dienstag (1885–1945), deutscher Rechtswissenschaftler und Rechtsanwalt

Siehe auch:
 Kleiner Dienstag, Theaterrolle und Filmfigur